Hinsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Hinsberger (1943–2021), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Vicky Hinsberger (* 1985), deutsche Fußballspielerin